Never Told a Soul è il primo album, del 1984, di John Illsley.

Tracce

Collegamenti esterni